Портмоне — те саме, що гаманець.
 Portmone.com — електронна платіжна система.

Примітки